Het tennistoernooi Roland Garros werd in 2018 bij de mannen voor de 117e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 27 mei tot en met 10 juni.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Roland Garros
ITF-toernooi in 2018